Дивізія А 1946-47 — 30-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобув ІТА (Арад).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Кармен (Бухарест) був розформований.
2. Після закінчення сезону клуб Ювентус (Бухарест) змінив назву на Дистрибуція.
3. Після закінчення сезону клуб Ферар (Клуж) об'єднався з клубом ЧФР (Клуж).
4. Після закінчення сезону клуб Дермагант (Тиргу-Муреш) змінив назву на РАТА.
5. Після закінчення сезону клуб УД Решица змінив назву на Оцелул (Решица).

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1946-47
Румунія
Румунія
1946 у румунському спорті
1947 у румунському спорті